Munin kan avse:

 Munin – en av Odens två korpar Hugin och Munin
 HMS Munin – flera olika fartyg
 Munin (satellit) – en satellit